Lot je lahko:
 biblijska oseba, glej Lot (Biblija),
 francoska reka, glej Lot (reka),
 francoski departma, glej Lot (departma).